Раздумово — село в Глебовской сельской администрации Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Село расположено к северу от автомобильной дороги Рыбинск-Глебово. В прошлом эта дорога проходила через село, но позднее была перенесена южнее. Просёлочная дорога от села ведёт к стоящей на этой дороге деревне Карелино. Кроме того село связано просёлочными дорогами со стоящими на этой дороге деревнями Подорожная, Мархачево, Большая Белева. Другие просёлочные дороги связывают село с удалёнными от дороги деревнями Новинки, Крячково, Ковыкино. Западнее Раздумово протекает река Юга .

Село Раздумово указано на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года.

В селе находится церковь Святой Троицы, построенная в 1788 г. на средства помещика Н. Я. Груздавцева. С 1996 г. в церкви возобновлены службы. В селе сохранились остатки усадьбы Тихменевых, давших имя посёлку и железнодорожной станции, а также здание церковно-приходской школы, объявленные памятниками истории и культуры .  В Раздумово находится кладбище, одно из двух действующих в поселении.

Усадебный парк включен в перечень особо охраняемых природных территорий .

Село обслуживает почтовое отделение в Тихменево, по почтовым данным в селе 51 дом, названий улиц нет .

Население 

На 1 января 2007 года в селе числилось 12 постоянных жителей .

См. также 
 Список населённых пунктов Рыбинского района Ярославской области

Примечания 
 

 

Населённые пункты Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области
Усадьбы Ярославской области